Radcliff (Kentucky)
Radcliffe (Iowa)

Outros 
1420 Radcliffe
Radcliffe College

Desambiguações de topônimos